Плей-оф Кубка Стенлі 2017 — стартував після регулярного чемпіонату 12 квітня 2017 та фінішував 11 червня  2017.

Учасники плей-оф

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Фінал Східної конференції

Фінал Західної конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Бомбардири

Воротарі

Посилання 

 Плей-оф на hockey-reference.com 
 Сезон 2016/17 

Сезон НХЛ 2016—2017